Departman Cochabamba nalazi se u središtu Bolivije. Ovo je jedini bolivijski departman koji ne graniči ni s jednom susjednom državom. Departman graniči s departmanima Beni na sjeveru, Potosí i Chuquisaca na jugu, Oruro i La Paz na zapadu i Santa Cruz na istoku.

Stanovništvo 
Broj stanovnika ovog departmana se u pola stoljeća utrostručio s 452.145 (1950.) preko 720.952 (1976.) i 1.110.205 (1992.) do 1.455.711 (2001.).

Prema popisu iz 2001., 856.409 stanovnika živi u gradovima, a 599.302 u ruralnim područjima. Ovo je najgušće naseljen departman u Boliviji. Većina stanovništva indijanskog je podrijetla.

Provincije
Departman Cochabamba podijeljen je na 16 provincija:

Najveći gradovi

Izvori

Vanjske poveznice 
 Informacije o ovom departmanu na stranicama bolivijskog veleposlanstva u Berlinu

Departmani Bolivije